BKR peut faire référence à :
 , une ancienne équipe américaine de stock car professionnelle ;
 .